Bernardino Pes di Villamarina del Campo – generale italiano
 Emanuele Pes di Villamarina – militare e politico italiano
 Giacomo Pes di Villamarina – politico e militare italiano
 Paola Pes di Villamarina – nobile italiana
 Salvatore Pes di Villamarina – diplomatico e politico italiano